Aad Mansveld, Nederlands voetballer
 Debby Mansveld, Nederlands wielrenster
 Freddy Mansveld, Belgisch bobsleeër
 Jan Pieter van Mansvelt (1686-1756), burgemeester van Utrecht van 1726 tot 1728
 Jan Jacob van Mansveldt (1686-1756), burgemeester van Utrecht van 1748 tot 1750
 Jan Jacob van Mansveldt (1704-1754), burgemeester van Utrecht van 1750 tot 1752
 Johan van Mansveld (†1673), burgemeester van Utrecht van 1668 tot 1670
 Wilma Mansveld, Nederlands politica